Graellsia – genere monospecifico di Lepidotteri
Graellsia – genere di piante appartenenti alla famiglia Brassicaceae